Села:
 Пилипча — Київська область, Білоцерківський район
 Пилипча — Чернігівська область, Ріпкинський район

 Пилипча — попередня назва (до 2009 р.) села Пилипче, Баришівський район, Київська область

Див. також 
 Пилипче